Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Urošević – serbska siatkarka
 Veljko Urošević – serbski wioślarz